Etos kan syfta på:

 Etik – en teoretisk och kritisk reflektion över moralen
 Ethos – ett begrepp som används för att definiera en talares trovärdighet